Burroughs Corporation — крупный производитель офисного оборудования в США, основанный в 1886 году Уильямом Берроузом. История компании тесно связана с развитием вычислительной техники. Изначально производила механические суммирующие и вычислительные машины, затем — , после чего освоила производство ЭВМ. Одно время компания была крупнейшим мировым производителем мейнфреймов. Также производила пишущие машинки и компьютерную периферию, например, принтеры. Помимо электроники коммерческого назначения, компания являлась важным подрядчиком военно-промышленного комплекса США, в 1960-е годы входя в пятьдесят его крупнейших подрядчиков, занимаясь разработкой и изготовлением электронных приборов для систем наведения межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности и противоракет, в частности наземного оборудования для американских ПР «Найк-Икс» и бортовой электроники таких МБР как «Атлас», «Титан», «Тор».

История 
Компания основана в 1886 году в Сент-Луисе под названием American Arithmometer Company Уильямом Сьюардом Барроузом, через год после создания им механической суммирующей машины.

В 1904 году, спустя 6 лет после смерти основателя, компания переехала в Детройт.

С 1905 году переименована в Burroughs Adding Machine, вскоре став крупнейшим производителем суммирующих машин в стране.

С 1953 году получила название Burroughs Corporation. Тогда же компания выпустила свой первый компьютер — UDEC, а затем и UDEC II.

В 1956 году, после покупки компании ElectroData, производителя линейки ЭВМ Datatron (исходно создана для обслуживания стационарных ракетных комплексов), в корпорации создана машина Burroughs 205 (Datatron 205).

Транзисторная машина B-5000, одна из самых революционных на тот момент, была представлена в 1961—1962 году, она поддерживала вычисления как в десятичных, так и в двоичных кодах, программировалась на Алголе и работала на частоте в 1 МГц. Компьютер стал первым в линейке больших машин (B5500, B6500, B6700, B8500), позже выделенных в отдельное направление ().

В рубеже 1960-х и 1970-х годов корпорация была одним из пяти ключевых конкурентов IBM на рынке мейнфреймов, объединяемых акронимом BUNCH (Burroughs, UNIVAC, NCR, CDC, Honeywell), притом по объёмам продаж Burroughs превосходила всех конкурентов, за исключением IBM (в то время как IBM с долей более чем 65 % рынка превосходила всех своих конкурентов суммарно).

В 1980 году приобретена System Development Corporation (SDC).

В 1986 в результате слияния со Sperry была преобразована в компанию Unisys.

Участвовала в создании оборудования для SWIFT.

Продукция 
 Продукция гражданского назначения
Корпорация выпускала три линейки компьютеров, спроектированных с учетом потребностей программирования на таких высокоуровневых языках, как Алгол, Кобол и Фортран. Все три линейки относились к мейнфреймам:

  — стековые машины 1960-х — 1980-х, использующие Алгол: B5000, B5500, B6500, B6700, B7700, A series;
  — машины для бизнеса, рассчитаны на исполнение Кобол-программ и работу с десятичными числами: B2500 и далее до B49xx, затем Unisys V-Series модели V340 — V560;
  — серия малых ЭВМ.

Также производились машины общего назначения B700. В 1982 году выпущены компьютеры линеек B20 и B25 на Intel 8086 и 8088 под управлением операционной системы .

 Продукция и услуги военного назначения

Корпорация участвовала в следующих программах разработки вооружения и военной техники:
 Программа разработки баллистических ракет ВВС США (U.S. Air Force Ballistic Missiles program), электронно-вычислительные устройства систем наведения межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности.
Корпорация занималась оборудованием, поставкой комплектующих, техническим обслуживанием и работами по модернизации следующих военных объектов:
 Объединённое североамериканское командование противовоздушной обороны, Колорадо-Спрингс, Колорадо;  (АСУ ); Система контроля воздушного пространства континентальных штатов и наведения средств перехвата (АСУ );
 ,  (включая подготовку операторов электронного оборудования), командный пункт системы управления средствами контроля воздушного пространства, подсистема радиолокационного контроля воздушного пространства, подсистема инфракрасных и радиолокационных станций раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, подсистема управления радиолокационными станциями наведения средств перехвата, , , Бедфорд, Массачусетс и периферийные объекты системы, расположенные в других континентальных штатах (включая работы по регламентному обслуживанию и модернизации системы и подсистем);
 , офис контроля программы работ 425L, экспериментальный комплекс зданий и сооружений системы противовоздушной обороны, Колорадо-Спрингс, Колорадо;
 Командование электронного обеспечения Армии США, система автоматической обработки данных, Форт-Монмут, Нью-Джерси;
 Пункты боевого управления средствами системы противовоздушной обороны ВВС США, станции наведения зенитных управляемых ракет, электронно-вычислительные, телеметрические, считывающие устройства бортовых и наземных систем наведения ракет;
 Пункты опытной эксплуатации системы противоракетной обороны Армии США, станции наведения предсерийных образцов противоракет, индикаторы, дисплеи и средства отображения воздушной обстановки;
а также около 160 американских военных объектов ВВС США за рубежом, оборудованных в рамках второго этапа программы стандартизации средств автоматизации обработки данных учреждений военно-воздушных сил (Base Level Data Automation Standardization Program) силами пятнадцати крупных подрядчиков ВПК США, одной из которых являлась Burroughs.

Общее количество инженерно-технических работников на предприятиях и лабораториях военного сектора корпорации выросло с трёхсот человек в 1954 году до двух тысяч человек в 1957 году, из которых свыше тысячи специалистов было занято на командировочной основе (с выездом на обслуживаемые объекты) в отделе полевых служб войск, который занимался проектированием электронной и электротехнической инфраструктуры различных военных объектов, подготовкой технических наставлений и инструкций для операторов военной электроники, монтажом оборудования и проведением пусконаладочных работ, подготовкой операторов указанной техники из числа военнослужащих офицерского и унтер-офицерского состава, около двухсот ИТР было занято в отделе баллистических ракет в Паоли, занимавшемся разработкой и испытаниями бортового электронно-вычислительного оборудования для ракет и наземного оборудования для ракетных комплексов.

Один из членов совета директоров корпорации входил в совещательный комитет при Ассоциации предприятий оборонных отраслей промышленности США (National Security Industries Association, Maintenance Advisory Committee, NSIA).
В феврале 1962 года корпорация в числе 21 крупных подрядчиков военной промышленности включилась в программу предоставления рабочих мест, осуществлявшуюся по инициативе Президента США Джона Кеннеди. В мае 1965 года руководство корпорации в числе 72 компаний военной промышленности получило благодарственную грамоту от Президента США Линдона Джонсона за участие в программе по снижению закупочных цен для государственных структур-заказчиков продукции военного назначения.

Подразделения и филиалы 

В структуре корпорации существовали следующие подразделения:
 Гражданские

 Военные
В секторе производства военной продукции и предоставления сопутствующих услуг, а также проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военной тематики были задействованы:
 Организация по выполнению государственного оборонного заказа (Defense Contract Organization), Детройт, Мичиган;
 Отдел полевых служб войск (Military Field Services Division), Филадельфия, Пенсильвания, специалисты направлялись в командировочном порядке на конкретные военные объекты;
 Детройтский электротехнический завод, Детройт, Мичиган;
 Плимутский электротехнический завод, Плимут, Мичиган;
 , Паоли, Пенсильвания;
 Отдел баллистических ракет (Ballistic Missile Division);
 Отдел электронных вычислительных машин (ElectroData Division) Пасадена, Калифорния;
 Отдел электронных инструментов (Electronic Instruments Division), Филадельфия, Пенсильвания;
 Отдел электронно-ламповых изделий (Electronic Tube Division), Плейнфилд, Нью-Джерси;
На правах отдельных филиалов функционировали:
 Control Instrument Company, Бруклин, Нью-Йорк;
 The Todd Company, Inc., Рочестер, Нью-Йорк;
Региональные офисы обслуживания вооружённых сил (Defense District Offices) располагались в городах:

 Паоли, Пенсильвания; 
 Раднор, Пенсильвания; 
 Дейтон, Огайо; 
 Энсино, Калифорния; 
 Вашингтон, округ Колумбия.

Примечания

Литература 
 Allweiss, Jack A., «Evolution of Burroughs Stack Architecture — Mainframe Computers», 2010
 Martin, Ian L. (2012) «Too far ahead of its time: Barclays, Burroughs and real-time banking», IEEE Annals of the History of Computing 34(2), pp. 5-19. ISSN 1051-6180. (Draft version)
 Gray, George. «Some Burroughs Transistor Computers», Unisys History Newsletter, Volume 3, Number 1, March 1999.
 Gray, George. «Burroughs Third-Generation Computers», Unisys History Newsletter, Volume 3, Number 5, October 1999.
 Hauck, E.A., Dent, Ben A. «Burroughs B6500/B7500 Stack Mechanism», SJCC (1968) pp. 245—251.

Ссылки 
 Корпоративные бумаги компании Burroughs Corporation — Институт Чарльза Бэббиджа, Миннесотский Университет, Миннеаполис
 Фотографии Burroughs Corporation — Институт Чарльза Бэббиджа, Миннесотский Университет,
 «Early Burroughs Machines», University of Virginia's Computer Museum.
 Older Burroughs computer manuals online
 An historical Burroughs Adding Machine Company/Burroughs site 
 The Burroughs B5900 and E-Mode: A bridge to 21st Century Computing — Jack Allweiss
 Леонид Черняк, Уильям Барроуз, родоначальник «династии». В отличие от многих других современных компаний, Unisys имеет более чем столетнюю историю… // «Computerworld Россия», № 03, 2004

Механические счётные машины
Производители компьютеров США
Исчезнувшие компании США
Оборонно-промышленный комплекс США
Sperry